Högharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högharun, Korpo, Åboland, 
 Högharun, Nagu, Åboland, 
 Högharun (i Gullkrona fjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Högharun (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Högharun, Raseborg, Nyland, 
 Högharun, Kyrkslätt, Nyland, 
 Högharun, Borgå, Nyland,

Se även
Högharu

Robotskapade Finlandförgreningar